El término Madonna (en italiano, 'Mi señora') puede referirse a:

Arte 
 Madonna, representaciones artísticas medievales y renacentistas de la Virgen María;
 Madonna Sixtina, pintura de Rafael;
 Madonna del Rosario, pintura de Caravaggio;
 Madonna, pintura de Edvard Munch;
 Madonna de Stalingrado, pintura realizada durante la batalla de Stalingrado por Kurt Reuber;
 Madonnina, estatua situada en el chapitel mayor de la catedral de Milán, uno de los símbolo de la ciudad;

Localidades 
 Madonna del Sasso, comuna italiana de la región del Piamonte;
 Madonna del Ghisallo, pequeña iglesia italiana situada en Magreglio, provincia de Como;

Música 
 Madonna (n. 1958), cantante estadounidense;
 Madonna, primer álbum de la cantante Madonna;
 «Bitch I'm Madonna», canción de la cantante Madonna;
 Madonna y el arte, la cantante Madonna en el mundo del arte
 Madonna Wayne Gacy (n. 1964), teclista estadounidense;
 « Black Madonna», canción de Cage the Elephant;
 «Lady Madonna», canción de The Beatles;
 «She's Madonna», canción de Robbie Williams;
 «Madonna's Eyes», canción de Jennifer Rush;
 Madonna, álbum de ...And You Will Know Us by the Trail of Dead.